Ансу (, ) — озеро в Пакистане, расположенное в провинции Хайбер-Пахтунхва, возле города Маншехра. Озеро окружает горная система — Гималаи.

Описание озера 
Название озера переводится с языка урду как «слеза». Расположено на высоте 5027 метров над уровнем моря в долине Кагхан.

Озеро было обнаружено в 1993 году, когда пилот ВВС Пакистана пролетел над ним. До этого случая Ансу не было известно даже местным жителям.

Ансу расположено в труднодоступном районе, куда не сможет проехать автомобиль. К нему можно добраться на мулах, лошадях или пешком.

Озёра Пакистана
Водные объекты Хайбер-Пахтунхвы
Открытия 1993 года